A La Liga 1946–1947-es szezonja volt a bajnokság 16. kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes a Valencia CF lett. Ez volt a klub második bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1